Weyoun est un personnage de l'univers de fiction de Star Trek, et plus particulièrement de la série Deep Space Nine, interprété par l'acteur Jeffrey Combs.

Biographie 

Weyoun est un Vorta. C'est le représentant du Dominion dans le Quadrant Alpha avant et pendant la Guerre du Dominion.
Il apparaît régulièrement dans Deep Space Nine, dont plusieurs fois sous la forme d'un clone.

Après la mort de Weyoun 5, sans doute assassiné par Damar, Weyoun 6 rejoint Odo et forme le projet de refonder avec lui le Dominion sur des bases pacifiques. Retrouvé par Weyoun 7, il se suicide pour sauver Odo.

Weyoun 8, le dernier clone, fut tué par Garak à la fin de la guerre.

Voir aussi

Lien externe

Notes et références 

Personnage de Star Trek
Personnage de Star Trek : Deep Space Nine